Westermann är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Westermann (1806–1869), tysk klassisk filolog
 Diedrich Westermann (1875–1956), tysk missionär, afrikanist och lingvist
 François-Joseph Westermann (1751–1794), fransk revolutionsgeneral
 Heiko Westermann (född 1983), tysk fotbollsspelare
 Liesel Westermann (född 1944), tysk diskuskastare
 Theodor Westermann (1852–1935), dansk agronom

Tyska efternamn